Чемпионат Курганской области по футболу (официальное название «Первенство России по футболу среди любительских команд IV дивизиона — Чемпионат Курганской области») — любительская футбольная лига для зауральских футбольных клубов. Является высшим дивизионом в системе футбольных лиг Курганской области. С 2011 года чемпионат проходит по системе «осень-весна», с 2013 года — возвращение к системе «весна-осень». Чемпионат проводится под эгидой «Федерации футбола Курганской области», первый чемпионат Курганской области был проведён в 1946 году.

История 
Первый Чемпионат Курганской области по футболу прошел в 1946 году, в нем приняли участие 9 команд: «Самолёт» (Курган), «Трудовые резервы» (Курган), «Трактор» (Курган), «Динамо» (Курган), «Увал» (Курган), «Торпедо» (Шадринск), «Рот-Фронт» (Шадринск), «Петухово» (Петухово) и «Далматово» (Далматово). Первый чемпионат области выиграл клуб «Самолёт», он же стал и первым обладателем Кубка области. На следующий год в чемпионате приняли участие уже только курганские и шадринские коллективы: «Торпедо», «Большевик» и «Локомотив» из Шадринска, а честь Кургана защищали «Трудовые резервы», «Спартак», «Трактор», «Динамо», «Локомотив». Титул чемпиона области достался «Торпедо» из Шадринска. Третий чемпионат области принял новичка — «Шумиха» (Шумиха), в этом году «Торпедо» отстоял чемпионский титул. В четвёртом чемпионате области «Шумиха» стала серебряным призером, а чемпионом стал ФК «Торпедо». В сезоне 1950 года в чемпионат заявились две новые команды — «Лебяжье» (Лебяжье) и «Катайск» (Катайск), чемпионом стал ФК «Торпедо». В сезоне 1955 года в чемпионат заявляется новый коллектив — «Буревестник» (Макушино), а чемпионом становится «Стрела» (Шадринск). Самый многочисленный чемпионат получился в 1993 году, он был разбит на две лиги, в Высшей лиги приняли участие 12 коллективов, а в Первой лиге 26 коллективов. Чемпионом Высшей лиги стал ФК «Черемушки» (Черемухово) — микрорайон Кургана, а в Первой лиге — ФК «Компакт» (Шадринск).

Лучшие клубы 

Прежние названия команд и заводы, которые они представляли:
 «Уралсельмаш» (Курган) — с 1948 по 1966 года, «Труд» — с 1967 по 1987 года, «Карбышевец» — с 1988 по 1996 года, «Русич» — с 1997 года. (ОАО «Курганский завод колёсных тягачей имени Д. М. Карбышева»).
 «Торпедо» (Курган) — с 1977 по 1995 года.
 «Торпедо» (Курган) — с 1965 по 1967 года, «Ермак» с 1968 по 1996 года. (ОАО «Курганприбор»).
 «Авангард» (Курган) — в 1955 году, с 1963 по 1965 года, «КМЗ» — с 1957 по 1962 года, «Труд» — в 1966 году, «Зауралец» — с 1967 года по 1996 года. (ОАО «Курганский машиностроительный завод»).
 «Стрела» (Шадринск) — с 1956 по 1959 года, «Гвардия» с 1961 по 1965 года, «Темп» с 1967 по 1969 года.
 «Химик» (Курган) — в 1961 году, «Спартак» — с 1969 по 1975 года, «Синтез» — с 1976 по 1990 года. (ОАО «Синтез»).
 «Петухово» — с 1946 по 1950 года, «Большевик» — с 1950 по 1951 год, «Урожай» — с 1955 по 1959 года, «Локомотив» — с 1951 по 1955 год и с 1969 по 1985 года, «Восток» — с 1985 года по 2002 год и с 2008 по 2009 год, «Локомотив-ПЛМЗ» — с 2002 по 2007 год и с 2010 по н.в. (ОАО «Петуховский литейно-механический завод»).
 «Курганстрой» (Курган) — в 1961 году, «Зауралец» — с 1962 по 1964 года.
 «Юность» (Курган) — в 1989 году, «Металлист» — с 1990 по 1991 год, «СДЮШОР-3» — в 1994 году, «Металлист-СДЮШОР» — в 1996 году.
 «Автомобилист» (Курган) — с 1986 по 1994 года, представлял Курганский автобусный завод.
 «Шумиха» — с 1948 по 1950 года, «Урожай» — с 1954 по 1959 год, «Локомотив» — с 1950 по 1954 год и с 1959 по 1960 год, «Труд» — с 1961 по н.в.
 «Динамо» (Курган) — с 1946 по 1955 года, «Звезды Динамо» — с 1995 по 1996 год.
 «Трактор» (Курган) — с 1946 по 1951 год, «Зенит» — с 1959 по 1964 года, «Механик» — с 1965 по 1973 год. (ООО «Курганский механический завод»).
 «Спартак» (Курган) — с 1947 по 1954 года.
 «Рот-Фронт» (Шадринск) — в 1946 году, «Машиностроитель» — с 1949 по 1955 года, «Полиграмаш» — с 1957 по 1989 года.

Призёры

Примечания

Литература 
 Еженедельник «Футбол-Хоккей Южного Урала».
 Черепанов М. Ю. «Зауральский футбол в XX веке», Курган 1997.

См. также 
 Кубок Курганской области по футболу
 Чемпионат Курганской области по пляжному футболу

Ссылки 
 Официальный сайт федерации футбола Курганской области (новости чемпионата)
 Сайт российского футбола (чемпионаты Курганской области)
 Все чемпионаты Курганской области по футболу
 Шадринский футбол — раздел сайта «Шадринск-Инфо», все новости Курганского футбола
 Федерация футбола Курганской области
 Чемпионат Курганской области 2014. goalstream.org

Футбол в СССР
Региональные футбольные турниры России
Ч